Ве́ремская во́лость () — территориальная единица Резекненского края Латвии. На севере граничит с Илзескалнской и Берзгальской волостью, на востоке — с Ленджской и Гришканской волостью, на юге — с городом Резекне, а на западе — с Аудринской волостью. Волостной центр находится в Сондорах, в 7 км от Резекне. Название волости происходит от села Веремес ().

Населённые пункты 
На территории Веремской волости находится 41 населённый пункт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Веремской волости
 Информативный портал Резекненского края